Untersuchungsrichter steht allgemein für Richter, die bei Strafverfahren die Voruntersuchung leiten, und bezeichnet:

 Untersuchungsrichter (Schweiz): Amtsträger im Rahmen von Strafuntersuchungen
 In Deutschland heute eine umgangssprachliche Bezeichnung für den Ermittlungsrichter
 Juge d’instruction: Leiter strafrechtlicher Ermittlungsverfahren in Frankreich 
 Untersuchungsrichter (Österreich): Leiter strafrechtlicher Ermittlungsverfahren in Österreich bis zum Inkrafttreten des Strafprozessreformgesetzes BGBl. I Nr. 19/2004 am 1. Januar 2008